L'Heliopolis Open 2006 est l'édition 2006 de l'Heliopolis Open qui se déroule au Caire du 5 au 11 août 2006. 

Le tournoi rassemble 16 joueurs dont 8 têtes de série, mais pas de wild card.

Wael El Hindi remporte le titre en s'imposant face à Laurens Jan Anjema.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Heliopolis Open

Liens externes 

Masculin 2006
Sport en Égypte en 2006
Sport en août 2006
Squash en 2006